Jan Sedláček ist der Name mehrerer Personen

* Jan Sedláček (Architekt) (1848–1916), auch Johann Nepomuk Sedláček, böhmischer Architekt und Autor
 Jan Sedláček (Maler) (1925–1996), tschechischer Maler
 Jan Antonín Sedláček (1728–1805), auch Giovanni Antonio Sedlaczek, mährischer Komponist und Organist